Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo, ma non partecipa a causa della maternità.

In finale Elena Vesnina ha sconfitto Svetlana Kuznecova con il punteggio di 66-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (ritirata)
  Angelique Kerber (quarto turno)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Simona Halep (terzo turno)
  Dominika Cibulková (quarto turno)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Madison Keys (quarto turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Johanna Konta (terzo turno)
  Venus Williams (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (quarti di finale)
  Elena Vesnina (campionessa)
  Timea Bacsinszky (quarto turno, ritirata)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Barbora Strýcová (terzo turno)

 Kiki Bertens (terzo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
 Coco Vandeweghe (secondo turno)
 Caroline Garcia (quarto turno)
 Anastasija Sevastova (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (secondo turno)
 Dar'ja Gavrilova (terzo turno)
 Tímea Babos (terzo turno)
 Roberta Vinci (terzo turno)
 Julija Putinceva (secondo turno)
 Kristina Mladenovic (semifinale)
 Irina-Camelia Begu (terzo turno)
 Zhang Shuai (secondo turno)
 Ana Konjuh (secondo turno)
 Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)
 Dar'ja Kasatkina (secondo turno)

Wildcard 

  Jennifer Brady (primo turno)
  Danielle Collins (primo turno)
  Irina Falconi (primo turno)
  Kayla Day (terzo turno)

 Nicole Gibbs (primo turno)
 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Taylor Townsend (primo turno)
 Donna Vekić (secondo turno)

Qualificate 

  Mona Barthel (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (secondo turno)
  Anett Kontaveit (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Magda Linette (secondo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)

 Mandy Minella (primo turno)
 Risa Ozaki (primo turno)
 Peng Shuai (quarto turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Sara Sorribes Tormo (secondo turno)
 Patricia Maria Tig (primo turno)

Lucky loser 
  Evgenija Rodina (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2017